Borissovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Slavyanovo (ort i Bulgarien), Targovisjte, Obsjtina Popovo, 
 Getsovo (del av en befolkad plats), Razgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar